Brinje (Dol pri Ljubljani), een plaats in de gemeente Dol pri Ljubljani in Slovenië.
 Brinje (Šentrupert), een plaats in de gemeente Šentrupert in Slovenië.
 Brinje (Lika-Senj), een gemeente in de provincie Lika-Senj in Kroatië.